Подго́рное се́льское поселе́ние  — название муниципальных образований (сельских поселений) в России:

 Подгорное сельское поселение — входит в Борский район Самарской области.
 Подгорное сельское поселение — входит в Кинель-Черкасский район Самарской области.

См. также 
 Подгорное